В одиночному жіночому розряді тенісного турніру British Covered Court Championships 1971, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Франсуазу Дюрр 6-1, 5-7, 7-5.

Основна сітка

Посилання 

British Covered Court Championships